een persoon of partij die fysiek of verbaal aanvalt, een agressor; zie Agressie
 een voorhoedespeler in verschillende teamsporten:
Aanvaller (ijshockey)
Aanvaller (voetbal)

Zie ook 
 Offensief (doorverwijspagina)